John Turner – politico canadese
John Turner – architetto britannico
John Turner – attore britannico
John Turner – calciatore inglese nato nel 1954
John Turner – calciatore inglese nato nel 1986
John Turner – ex cestista statunitense
John Turner – psicologo britannico